

Patronyme 

 Jean-Baptiste de Gennes (vers 1656-1705), capitaine de vaisseau du , premier explorateur français du détroit de Magellan, gouverneur de l'île de Saint-Christophe ;
 Jean de Gennes (1895-1929), aviateur français ;
 Pierre-Gilles de Gennes (1932-2007), physicien français, Prix Nobel de physique en 1991.

Toponyme 

 Gennes (Doubs), commune française du Doubs.
 Gennes (Maine-et-Loire), commune française de Maine-et-Loire.
 Gennes-Ivergny, commune française du Pas-de-Calais.
 Gennes-sur-Glaize, commune française de la Mayenne.
 Gennes-sur-Seiche, commune française d'Ille-et-Vilaine.
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français